Монталамбер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Монталамбер, Андре де (1483—1553) — французский военачальник, в своё время более известный под именем д’Эссе, участник Итальянских войн.
 Монталамбер, Марк Рене де (1714—1800) — французский инженер.
 Монталамбер, Шарль де (1810—1870) — французский писатель, оратор и политический деятель, член Французской академии.